Le nom Billy Williams est porté par les personnes suivantes :
 Billy Williams (1876-1929), un joueur de football international anglais ;
 Billy Williams (1905-1973), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Billy Williams (1921-), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Billy Williams (1929-), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Billy Williams (1929-), un directeur de photographie britannique ;
 Billy Williams (1911-1972), un acteur américain ;
 Billy Williams (1958-), un joueur de basket-ball américain ;
  (1938-), joueur de baseball professionnel américain. 
 Billy Dee Williams (1937-), un acteur américain.

Voir aussi